Nysätra socken, kan avse:
 Nysätra socken, Uppland
 Nysätra socken, Västerbotten